Brasilianisch (von portugiesisch brasa „Glut, glühend“) steht für:

 Brasilianisches Portugiesisch, eine Varietät der portugiesischen Sprache
 Brasilien (Land in Südamerika)  betreffend, aus Brasilien kommend